Holden puede referirse a:

Holden, compañía australiana de coches.
Holden, grupo musical francés.
Holden, localidad del estado de Dakota del Norte, Estados Unidos.
Holden, localidad del estado de Maine, Estados Unidos.
Holden, localidad del estado de Massachusetts, Estados Unidos.
Holden, localidad del estado de Misuri, Estados Unidos.
Holden, localidad del estado de Utah, Estados Unidos.
Holden, localidad del estado de Virginia Occidental, Estados Unidos.
Holden, cráter de la Luna terrestre.
Holden, cráter lacustre de la superficie de Marte.
Holden Caulfield, protagonista del libro El guardián entre el centeno.
Edward Singleton Holden, astrónomo estadounidense.
Stuart Holden, futbolista estadounidense.
William Holden, actor estadounidense.